Sandhill ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sandhill (Ohio)
 Sandhill (Pennsylvania)
 Sandhill (Tennessee)
 Sandhill (Texas)
 Sandhill (West Virginia)
 Sandhill Corner (Maine)

in Belize
 Sandhill (Belize), Ort im Belize District

Siehe auch:
 Sand Hill